Kane může být:

 Kane (Command & Conquer) – Kane ze série Command & Conquer
 Kane (kráter) – kráter na přivrácené straně Měsíce
 Kane (Vetřelec) – výkonný důstojník Kane z filmu Vetřelec
 Kane (příjmení) – příjmení anglického původu
 Kane (wrestler) – americký profesionální wrestler